Сезон ФК «Валенсія» 2014—2015 - 95-й за ліком сезон футбольного клубу  Валенсія і його 80-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Уперше від сезону 1997–1998 клуб не взяв участі в жодному з європейських кубків через низьке місце в попередньому чемпіонаті. Клуб взяв участь у Ла-Лізі і Копа-дель-Рей. У Ла-Лізі команда посіла 4-те місце, кваліфікувавшись до раунду плей-оф Ліги чемпіонів 2015—2016. У Копа-дель-Рей Валенсія поступилась Еспаньйолові в 1/8 фіналу. Дані Парехо з 12-ма голами став провідним бомбардиром команди в лізі, тоді як у всіх змаганнях загалом найбільше (14) голів забив Франсіско Алькасер.

Склад команди

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли 

Сумарні витрати: €14,600,000

Пішли 

Сукупний дохід: €25,100,000

Чистий дохід:  €25,100,000

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга 

Валенсія тільки в останньому матчі гарантувала собі 4-те місце.

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
 Востаннє оновлено станом на 23 травня 2015

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравець, який цього сезону грав за команду, або був заявці на матч, але потім пішов в оренду або перейшов до іншого клубу
|-

|-
|}

Бомбардири 
Враховано всі офіційні матчі. Впорядковано за номером на футболці, якщо кількість голів однакова.

Last updated on 21 March 2015

Примітки 

Сезони ФК «Валенсія»
Valencia CF